|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Brisbane (officieel Brisbane International) van 2016 vond plaats van 3 tot en met 9 januari 2016 in de Australische stad Brisbane, als onderdeel van het tennistoernooi van Brisbane 2016. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Maria Sjarapova was het derde reekshoofd. Al voor aanvang van het toernooi meldde zij zich af, wegens een polsblessure.

Ook de als eerste geplaatste Simona Halep meldde zich voor aanvang van het toernooi af. Bij haar ging het om een beenblessure.

De ongeplaatste Viktoryja Azarenka uit Wit-Rusland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Duitse Angelique Kerber in twee sets. Azarenka wist voor de tweede keer in haar carrière het toernooi van Brisbane op haar naam te schrijven, na een eerdere zege in 2009. Het was haar achttiende WTA-titel, de eerste sinds tweeënhalf jaar.

De Belgische Yanina Wickmayer strandde in de eerste ronde. Haar landgenote Ysaline Bonaventure, die het kwalificatietoernooi net niet had gehaald maar die als lucky loser de plaats van de uitgevallen Simona Halep mocht innemen, verloor eveneens haar openingspartij, in de tweede ronde tegen de latere winnares.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Martina Hingis en Sabine Lisicki had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven – zij had gekozen voor deelname aan de Hopman Cup. Hingis wist, met Sania Mirza aan haar zijde, haar titel te verlengen.

Het als eerste geplaatste duo Martina Hingis / Sania Mirza bereikte tijdens dit toernooi (met het winnen van de halve finale) de mijlpaal van 25 ononderbroken gewonnen partijen. Vervolgens versloegen zij in de finale het via een wildcard toegelaten Duitse koppel Angelique Kerber en Andrea Petković in twee sets. Het was hun tiende gezamenlijke titel. Hingis had daarnaast al 41 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Mirza 23.

De Belgische Ysaline Bonaventure en Raluca Olaru uit Roemenië kwamen niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
 Toernooischema WTA

Brisbane 2016
Brisbane